Le nom Gamble peut désigner :

Patronymes 

 Clarence Gamble (1881-1952), joueur américain de tennis ;
 Dick Gamble (1928-2018), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Fred Gamble (1868-1939), acteur de cinéma américain de la période du muet ;
 Fred Gamble (1932-), pilote automobile américain ;
 James Gamble (1803-1891), entrepreneur américain, cofondateur de la société Procter & Gamble ;
 Joe Gamble (1982-), footballeur irlandais ;
 Kevin Gamble (1965-), joueur américain de basket-ball ;
 Lee Gamble (19?-), compositeur britannique de musique électronique ;
 Linda Gamble (1939-), playmate américaine ;
 Mason Gamble (1986-), acteur américain ;
 Nathan Gamble (1998-), acteur américain.

Toponyme 

 Port Gamble, une census-designated place, dans le comté de Kitsap, dans l'état de Washington aux États-Unis.

Autres 
 Procter & Gamble, une entreprise américaine.

Patronyme anglais